Бальцерс:

 Бальцерс — община в княжестве Лихтенштейн.
 «Бальцерс» — лихтенштейнский футбольный клуб из города Бальцерс.